NJG steht für:
 Nachtjagdgeschwader, siehe Nachtjagd #Deutsche Nachtjagdgeschwader
 Nessa Journal of Gynecology, internationales Peer-Review-Journal für Gynäkologie
 Netherlands Journal of Geosciences, niederländisches Wissenschaftsjournal für Geowissenschaften
 Niedersächsisches Justizgesetz, deutsches Gesetz

Abkürzung